Die Canadian Lawn Tennis Championships 1938 fanden vom 1. bis 6. August beim Toronto Lawn Tennis Club in Toronto statt. Der US-Amerikaner Frank Parker konnte nach 1932 zum zweiten Mal das Herreneinzel gewinnen.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quelle 
 The Montreal Gazette, Ausgaben vom 1. bis 6. August 1938, sowie The Daily Colonist, Ausgabe vom 7. August 1938

Tennisturnier in Toronto
Tennisturnier 1938